Fonsi ist der Rufname folgender Personen:
 Fonsi Nieto (* 1978), spanischer Motorradrennfahrer

Fonsi ist der Künstlername folgender Personen:
 Luis Fonsi (* 1978), puerto-ricanischer Sänger und Songwriter

Fonsi steht weiter für:
 Fonsi, Kunstfigur des Kabarettisten Christian Springer